Redempção kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Redenção (ort), Ceará, 
 Redenção da Serra (ort), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar